

Persone
 Alberto Meomartini (1947) – dirigente d'azienda italiano
 Alfonso Meomartini (1841-1918) – pubblicista, storico e politico italiano
 Almerico Meomartini (1850-1923) – architetto, archeologo, scrittore e politico italiano
 Ferdinando Meomartini (1908-2003) – giornalista, pilota automobilistico e saggista italiano
 Luigi Meomartini (1888-1955) – musicista e politico italiano
 Pasquale Meomartini (senior) (1859-1934) – generale e politico italiano
 Pasquale Meomartini (junior) (1910-1987) – politico e dirigente sportivo italiano

Altro
 Stadio Gennaro Meomartini, già Campo Littorio – impianto sportivo di Benevento